Јуан Макгрегор (; Перт, 31. марта 1971)  шкотски је глумац и редитељ. Познат је у свету због својих различитих филмских улога, укључујући независне драме, научно-фантастичне епове и мјузикле.

Филмографија 

|-
|rowspan="2"| 1994. || Бити човек || -{Being Human}- || Алварез ||
|-
| Мало убиство међу пријатељима || -{Shallow Grave}- || Алекс Лоу ||Награда Емпајер за најбољег британског глумца
|-
| 1995. || Плави сок || -{Blue Juice}- || Дин Рејмонд ||
|-
|rowspan="4"| 1996. || Трејнспотинг || -{Trainspotting}- || Марк Рентон ||Награда Емпајер за најбољег британског глумца
|-
| Тело као књига || -{The Pillow Book}- || Џером ||
|-
| Ема || -{Emma}- || Френк Черчил ||
|-
| Оркестар || -{Brassed Off}- || Енди Бароу||
|-
|rowspan="3"| 1997. || Ноћни чувар || -{Nightwatch}- || Мартин Белс ||
|-
| Пољубац змије || -{The Serpent's Kiss}- || Менир Хром ||
|-
| Сасвим необичан живот || -{A Life Less Ordinary}- || Роберт Луис ||Награда Емпајер за најбољег британског глумца
|-
|rowspan="2"| 1998. || Велвет Голдмајн|| -{Velvet Goldmine}- || Курт Вајлд ||номинација - Награда Емпајер за најбољег британског глумца
|-
| Мали глас || -{Little Voice}- || Били ||номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
|-
|rowspan="4"| 1999. || Пустиње || -{Desserts}- || шетач ||кратки филм
|-
| Звездани ратови — епизода I: Фантомска претња || -{Star Wars: Episode I: The Phantom Menace}- || Оби-Ван Кеноби ||номинација - Награда Сатурн за најбољу споредну мушку улогу (филм)
номинација - МТВ филмска награда за најбољу тучу
|-
| Превара века || -{Rogue Trader}- || Ник Лисон ||
|-
|Око посматрача || -{Eye of the Beholder}- || Стивен Вилсон ||
|-
| 2000. || Нора || -{Nora}- || Џејмс Џојс ||
|-
|rowspan="2"| 2001. ||Мулен руж! || -{Moulin Rouge!}- || Кристијан ||Награда Сателит за најбољег глумца у мјузиклу или комедији
Награда Емпајер за најбољег британског глумца
номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
номинација - Златни глобус за најбољег глумца у играном филму (мјузикл или комедија)
номинација - МТВ филмска награда за најбољи пољубац
|-
|Пад црног јастреба || -{Black Hawk Down}- || специјалац Џон Грајмс ||
|-
| 2002. ||Звездани ратови — епизода II: Напад клонова || -{Star Wars: Episode II: Attack of the Clones}-|| Оби-Ван Кеноби ||
|-
|rowspan="4"| 2003. || Доле љубав || -{Down with Love}- || Качер Блок ||
|-
| Млади Адам || -{Young Adam}- || Џо Тејлор ||номинација - Награда Емпајер за најбољег британског глумца
|-
| Брже || -{Faster}- || приповедач ||
|-
| Крупна риба || -{Big Fish}- || млади Едвард Блум||
|-
|rowspan="5"| 2005. || Роботи || -{Robots}- || Родни Коперботом ||
|-
| Звездани ратови епизода III: Освета сита || -{Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith}- || Оби-Ван Кеноби||номинација - МТВ филмска награда за најбољу тучу
|-
| Храбри голуб Валијант || -{Valiant}- || Валијант || глас
|-
| Острво || -{The Island}- || Том Линкон ||
|-
| Остани || -{Stay}- || Сем Фостер ||
|-
|rowspan="3"| 2006. || Сцене сексуалне природе|| -{Scenes of a Sexual Nature}- || Били ||
|-
| Госпођица Потер || -{Miss Potter}- || Норман ||
|-
| Операција: Олуја|| -{Stormbreaker}- || Ијан Рајдер||
|-
|rowspan="1"| 2007. || Касандрин сан|| -{Cassandra's Dream}- || Ијан Блејн||
|-
|rowspan="2"| 2008. || Без очигледног мотива || -{Incendiary}- || Џеспер Блек||
|-
| Обмана || -{Deception}- || Џонтан Маквери||
|-
|rowspan="4"| 2009. || Анђели и демони || -{Angels & Demons}- || Камерленго Патрик Мекена||
|-
| Волим те, Филипе Морисе || -{I Love You Phillip Morris}- || Филип Морис||
|-
| Људи који зуре у козе || -{The Men Who Stare at Goats}- || Боб Вилтон||
|-
| Амелија || -{Amelia}- || Џин Видал||
|-
|rowspan="4"| 2010. || Писац из сенке || -{The Ghost Writer}- || Писац||
|-
| Дадиља Макфи и велики прасак || -{Nanny McPhee and the Big Bang}- || Рори Грин||камео
|-
| || -{Jackboots on Whitehall}- ||Крис||
|-
| Почетници || -{Beginners}- || Оливер||
|-
|rowspan="3"| 2011. || Савршено чуло || -{Perfect Sense}- || Мајкл||
|-
| Најбржи || -{Fastest}- || наратор||
|-
| Издаја || -{Haywire}- || Кенет||
|-
|rowspan="2"| 2012. || Лов на лососе у Јемену || -{Salmon Fishing in the Yemen}- || др Алфред Џоунс||номинација - Златни глобус за најбољег глумца у играном филму (мјузикл или комедија)
|-
| Немогуће || -{The Impossible}- || Хенри Бенет||
|-
|rowspan="2"| 2013. || Џек убица дивова || -{Jack the Giant Slayer}- || Елмонт||
|-
| Август у округу Осејџ || -{August: Osage County}- || Бил Фордам||номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
|-
|rowspan="1"| 2014. || Ко преживи, причаће || -{A Million Ways to Die in the West}- || каубој на вашару||
|-
|rowspan="2"| 2015. || Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе || -{Star Wars: The Force Awakens}- || Оби-Ван Кеноби||камео (глас)
|-
| Опасна Џејн || -{Jane Got a Gun}- || Џон Бишоп ||
|-
|rowspan="2"| 2017. || Трејнспотинг 2 || -{T2 Trainspotting}- || Марк Рентон ||
|-
| Лепотица и звер || -{Beauty and the Beast}- || Лумијер ||
|-
|rowspan="2"| 2019. || Доктор Сан || -{Doctor Sleep}- || Дени „Ден” Торенс ||
|-
| Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера || -{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || Оби-Ван Кеноби||гласовни камео
|-
| 2020. || Птице грабљивице ||-{Birds of Prey}- || Роман Сајонис / Црна Маска ||
|-
| 2022. || Пинокио || -{Pinocchio}-'' || Себастијан Џ. Цврчак || глас
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Шкотски глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Глумци у Ратовима звезда
Трезвењаци